Partido Socialista Independiente, partido político de Argentina entre 1927 y 1943.
 Partido Socialista Independiente, partido político de los Países Bajos entre 1932 y 1935.
 Partido Socialista Independiente, partido político de Luxemburgo entre 1979 y 1984.